Das Hamburger Deutsch-Russische Kinoforum „Kinohafen“ ist ein internationales Kinoforum, das jährlich in Hamburg, Deutschland stattfindet. Es gilt als eine Plattform für unabhängige russische und internationale Produktionen.

Geschichte 
Das Kinoforum wurde 2010 von I.A.K. RockFront e. V. in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Metropolis Kino (METROPOLIS KINEMATHEK Hamburg e. V.) organisiert.
Die Ziele des Kinoforums sind es, den Zuschauern eine Übersicht über die deutsche und die russische Filmkunst zu geben, einen internationalen Kinodialog zu fördern, den Kunstschaffenden und Kulturinteressierten neue Möglichkeiten anzubieten, einer Entfaltung der Diskussion über die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit in der Filmbranche beizusteuern und herausragende Filme aus Russland in Europa zu präsentieren.

Die Gäste des Festivals waren Svetlana Karmalita, Svetlana Pismichenko, Alexander Rastorguev, Pavel Kosotmarov, Eldar Salavatov, Vladislav Furmanov, Maksim Sukhanov, Anjorka Strechel, Peter Riepl und die anderen.

2015 wurde zum ersten Mal der Kurzfilmwettbewerb durchgeführt.

Programm des Kinoforums

Hauptwettbewerb 
An dem Hauptwettbewerb nehmen mehr als 12 Filme teil.

Kurzfilmwettbewerb 
Im Wettbewerb werden Spiel-, Debüt- und Suchkurzfilme dargestellt. Die Filme werden von der Jury bewertet. Außerdem wird der Publikumspreis überreicht.

Retrospektiven 
Im Mittelpunkt vom Kinoforum stehen die Retrospektiven und Podiumsdiskussionen. Im Rahmen des „Kinohafen“ werden solche Regisseure präsentiert wie Alexei Fedortschenko, Alexei Balabanow, Alexei German und Sergei Paradschanow.

Preisträger 
Der Gewinner des Kurzfilmwettbewerbs 2015 war der Film The Return of Erkin von Marija Guskova. Den Publikumspreis im Wettbewerb der jungen Regisseure gewann der Film 14 steps von Maksim Shavkin, Russland, gewonnen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Kinoforum
 Projekte bei RockFront e. V.
 Hamburg Kino
 Kulturportal-Russland
 MitOst Hamburg
 Hinz&Kunst
 Bavaria по-русски
 DGnews
 Die Welt.de
 The Return of Erkin
 14 steps

Filmfestival in Hamburg
Medien (deutsch-russische Beziehungen)
Erstveranstaltung 2010